Zhaksy kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Zhaqsy Aūdany, distrikt, Aqmola, 
 Zhaqsy, ort, Aqmola, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar